Existen varios teoremas en diversas áreas de la matemática que son denominados teorema de Fermat:

 En análisis matemático, el teorema de Fermat (análisis), un resultado sobre máximos y mínimos locales;
 En óptica, el principio de Fermat;
 En teoría de números:
 El pequeño teorema de Fermat, un resultado sobre divisibilidad de expresiones de la forma ap - a;
 El teorema de Fermat sobre la suma de dos cuadrados;
 El teorema del número poligonal de Fermat; o
 El último teorema de Fermat, acerca de soluciones de ecuaciones diofantinas de la forma xn+yn = zn.

Fermat